2 jeziora w Polsce:
 Kokno – jezioro  na Pojezierzu Dobiegniewskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew.
 Kokno – jezioro w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica.